Le nom Gojong () peut référer à plusieurs personnes :
 Gojong (Goryeo) vingt-troisième roi de Corée ;
 Gojong de Corée vingt-sixième roi et premier empereur de Corée.

Homonymie dynastique